Појам Хјуи може да се односи на:
 Хјуи (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Бел UH-1 Ироквојс Хјуи